Il doppio femminile del Dubai Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici sono Liezel Huber e Lisa Raymond ma hanno deciso di non partecipare assieme; la prima ha giocato con Hsieh Su-wei e la seconda con Samantha Stosur; la prima coppia è stata eliminata al primo turno da Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza, la seconda al secondo turno da Cara Black e Anastasija Rodionova.

In finale Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza hanno sconfitto Nadia Petrova e Katarina Srebotnik per 6-4, 2-6, [10-7].

Teste di serie

 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (ritirate, per influenza di Vesnina)
 Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (finale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)

 Nuria Llagostera Vives /  Zheng Jie (semifinale) 
 Hsieh Su-wei /  Liezel Huber (primo turno)

Tabellone

Note 

Dubai Tennis Championships 2013
WTA Tour 2013